Чемпионат Сан-Марино по футболу 2017/2018 () — 33-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. В Сан-Марино существуют только 15 любительских футбольных клубов, которые разбиваются на две группы по 7-8 участников. В группах играется двухкруговой турнир, а также по одному матчу с представителями другой группы. Первые 3 места каждой из групп играют матчи плей-офф за звание чемпиона Сан-Марино по футболу.

Участники

Регулярный сезон

Группа А

Группа В

Плей-офф

Ссылки 

 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

Примечания 

2017/2018
Сан-Марино
2017 год в Сан-Марино
2018 год в Сан-Марино